Іґнац Плеєль (1757—1831) — французький композитор і видавець, засновник фортепіанної фабрики «Плеєль».
 Каміль Плейєль (1788—1855) — французький музикант, директор фортепіанної фабрики «Плеєль».
 Марі Плеєль (1811—1875) — бельгійська піаністка та педагог.
 Анрі Кліке-Плейєль (1894—1963) — французький композитор.

 Плеєль — французька фірма-виробник фортепіано від 1807 року.
 Плеєль — зал для концертів симфонічної музики на 1900 глядацьких місць у VIII окрузі Парижа.
 Каррефур-Плейєль — станція 13-ї лінії Паризького метрополітену.
 Тур Плейєль — хмарочос в Сен-Дені у передмісті Парижа.
 11524 Плейєль — астероїд головного поясу.